Jesus College kan syfta på:
Jesus College, Cambridge
Jesus College, Oxford